373 км, 373-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 373 км, Путевой пост 373 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 679041.
 373 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 903312.
 373 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Ивановской области. Код 316514.
 373 км — разъезд Приднепровской железной дороги (Днепропетровская область). Код 466641.